Красноозёрное — название населённых пунктов в России:

 Красноозёрное — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Красноозёрное — село в Усть-Абаканском районе Хакасии.